Са́ми Хеди́ра (; ; ) — немецкий футболист, выступавший на позиции полузащитника. Бывший игрок национальной сборной Германии. Стал десятым игроком в истории футбола, которому удалось в одном сезоне выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат мира, после победы немецкой сборной на мировом первенстве 2014 года.

Клубная карьера 
Сами Хедира родился в Штутгарте. Его отец из Туниса, мать — немка. Также у футболиста есть младший брат Рани, выступающий на позиции полузащитника в немецком клубе «Унион».

С 2004 года 17-летний Хедира начал играть во второй команде «Штутгарта», воспитанником которого является. Дебютировал в Бундеслиге 1 октября 2006 года в матче против «Герты». 29 января 2007 года подписал свой первый профессиональный контракт со «Штутгартом» до июня 2009 года. Хедира забил свой первый мяч в основной команде 29 октября в матче против «Шальке 04». 19 мая, в последнем матче сезона 2006/07 против «Энерги Котбус» Хедира забил победный мяч, благодаря которому «Штутгарт» стал чемпионом впервые за 15 лет. 9 июля 2008 года продлил контракт до лета 2011 года. В клубе успешно играл на позиции опорного полузащитника, некоторое время был вице-капитаном команды.

Летом 2010 года перешёл в мадридский «Реал» за 12 млн евро. 13 июля Хедира дебютировал в товарищеском матче с «Баварией». Его дебют в лиге состоялся шестнадцать дней спустя, в матче против «Мальорки». Хедира часто пропускал игры клуба из-за многочисленных травм. 21 апреля 2012 года забил гол в ворота принципиального противника «Реала» — «Барселоны» (2:1). Летом 2014 года Хедира отклонил новый контракт «Реала» и не смог договориться о переходе в «Арсенал». В марте 2015 года Хедира окончательно решил не продлевать контракт с мадридским клубом и начал вести переговоры с другими клубами.

9 июня 2015 года Хедира перешёл в итальянский клуб «Ювентус» на правах свободного агента, подписав контракт на 4 года. В межсезонье Хедира получил разрыв прямой мышцы правого бедра и пропустил около двух месяцев. 30 сентября Хедира вернулся на поле, дебютировав за новый клуб в Лиге чемпионов в матче против «Севильи». 4 октября 2015 года Хедира дебютировал в Серии А, сразу же забив свой первый гол за «Ювентус» в матче против «Болоньи». 20 марта 2016 года, в туринском дерби Хедира забил свой четвёртый гол в сезоне 2015/16, чуть позже получив красную карточку за разговоры с судьёй. 20 августа 2016 года Хедира забил первый гол «Ювентуса» в сезоне 2016/17 в матче против «Фиорентины». Через неделю Хедира забил единственный мяч в победном матче против «Лацио». 22 октября 2017 года Хедира оформил свой первый хет-трик в карьере в матче против «Удинезе». 7 марта 2018 года Хедира в матче против «Тоттенхэм Хотспур» на «Уэмбли» во второй игре 1/8 финала Лиги чемпионов, отличился голевой передачей на Гонсало Игуаина, что позволила «бьянконери» пройти в следующий раунд В феврале 2019 года у Хедиры была диагностирована сердечная аритмия. Вскоре после диагноза ему была сделана операция, нормализовавшая сердцебиение.

1 февраля 2021 года Хедира вернулся в Бундеслигу, подписав контракт на 2,5 года с «Гертой». Объявил о завершении карьеры по окончании сезона 2020/21.

Карьера в сборной 

В сборной Германии дебютировал 5 сентября 2009 года в товарищеском матче со сборной ЮАР. Из-за многочисленных травм основных игроков сборной Сами попал в заявку на чемпионат мира 2010. На самом мундиале он провёл все 7 матчей своей сборной, удостоившись при этом (вместе с Бастианом Швайнштайгером, с которым играл в полузащите) похвалы за прекрасную игру в центре поля. В упорнейшем матче за 3-е место отметился победным голом в ворота сборной Уругвая. 15 ноября 2013 года в товарищеском матче против сборной Италии получил травму колена и выбыл на срок более 6 месяцев.

В 2014 году из-за многочисленных травм мог не поехать на чемпионат мира в Бразилию, однако успел восстановиться, и Лёв включил его в окончательную заявку на ЧМ, где в 1/2 финала с Бразилией Хедира забил гол и сделал голевую передачу. В финале не смог сыграть из-за травмы. В 2014 году, после выигрыша Германией чемпионата мира, в городе Фельбах, где Сами Хедира начинал свою карьеру, был назван стадион в его честь.

Хедира был вызван в составе сборной Германии на Евро 2016. Хедира полностью провёл первые два матча против Украины (2:0) и Польши (0:0), а в матче против Северной Ирландии (1:0) сыграл 69 минут. В матче 1/8 финала против Словакии (3:0) сыграл 76 минут. В четвертьфинале против сборной Италии Хедира получил травму после стыка с Джорджо Кьеллини и был заменён уже на 16-й минуте. После этого Хедира был исключён из состава сборной, больше не сыграв на турнире.

4 июня 2018 года был включён Йоахимом Лёвом в состав сборной на чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Хедира вышел в стартовом составе в первом матче с Мексикой в «Лужниках» и был заменён на 60-й минуте на Марко Ройса, немцы сенсационно проиграли 0:1. Во втором матче против Швеции (2:1) Хедира на поле не выходил. В последнем матче 27 июня в Казани против Республики Корея Сами вышел в стартовом составе и был заменён на 58-й минуте на Марио Гомеса. Корейцы выиграли 2:0, забив два мяча в самом конце матча, и не позволили действующим чемпионам мира выйти из группы. Игра Хедиры была отмечена как одна из слабейших в составе Германии.

Личная жизнь 
С 2011 года встречался с немецкой моделью Леной Герке. Пара рассталась в 2015 году.

Достижения

Командные 
«Штутгарт»
 Чемпион Германии: 2006/07

«Реал Мадрид»
 Чемпион Испании: 2011/12
 Обладатель Кубка Испании (2): 2010/11, 2013/14
 Обладатель Суперкубка Испании: 2012
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2013/14
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2014
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2014

«Ювентус»
 Чемпион Италии (5): 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
 Обладатель Кубка Италии (3): 2015/16, 2016/17, 2017/18
 Обладатель Суперкубка Италии (2): 2015, 2018

Сборная Германии
 Чемпион мира: 2014
 Чемпион Европы среди молодёжи: 2009
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 2010
 Бронзовый призёр чемпионата Европы (2): 2012, 2016

Личные 
 Входит в состав символической сборной чемпионата Европы 2012 по версии УЕФА

Статистика выступлений

Клубная карьера

Выступления за сборную

Примечания

Ссылки 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Чемпионы мира по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Герта» Берлин